Deurali peut faire référence à :
 Deurali, une ville du district de Bhojpur au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Gorkha au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Kaski au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Nawalparasi au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Nuwakot au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Palpa au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Parbat au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Ramechhap au Népal ;
 Deurali, une ville du district de Tanahu au Népal.